

Architettura 
 Malmö Arena – arena sportiva dell'omonima città svedese
 Malmö Konsthall – galleria d'arte dell'omonima città svedese

Geografia 
Svezia
 Malmö – comune del Götaland

Sport 
 Malmö Fotbollförening – società calcistica svedese dell'omonima città